Скелтон, Джон:

 Скелтон, Джон (1460—1529) — английский поэт. 
 Скелтон, Джон (1923—1999) — английский скульптор.